Brolöpet är en löpartävling i Södertälje i Sörmland.

Bakgrund
Brolöpet sprangs för första gången år 2003, efter att Saltsjöbron över Södertälje kanal hade invigts. Tävlingen hålls i tre olika distanser. 8 km för vuxna, 2 km för ungdomar och 600 meter för de allra yngsta.

Tävlingen har visat sig vara mycket populär, och antalet deltagare har ökat stadigt för varje år. Oavsett distans är både starten och målgången på Stortorget. Alla deltagare (förutom 600-meters löparna) passerar även Lotsudden, Järnagatan, Storgatan, Marenplan och Olof Palmes plats.

Ungdomar från Södertäljes Kulturskolan (orkestrarna Wasa Brass och SKBO) brukar vanligtvis stå för underhållningen.

Sportevenemang i Sverige
Södertälje kommun
Sport i Södertälje